Гугобертиды (, от «Гугоберт») — франкская династия. Владения этой династии находились на земле между Триром и Кёльном. Гугобертиды состояли в родстве с другими знаменитыми династиями Австразии: Пипинидами, Агилольфингами, Этихонидами.

Упоминания в документах 

Основными источниками о Гугобертидах являются уставы и грамоты VI-VIII веков.

 В 697/698 году Ирмина настоятельница монастыря Эран близ Трира, основала аббатство Эхтернах, предала ему половину владений Эхтернах и Байдалинго.
 В 706 году Пипин Геристальский и его жена Плектруда, дочь Гугоберта подтвердили передачу половины владений Эхтернах, а вторую половину владений закрепили за Теодардом, сыном Теотарта.
 Адела Трирская, дочь Ирмины, настоятельница монастыря в Палатиоле (Palatiolum), земли которого она получила при обмене с майордомом Пипином, составила завещание на двенадцатом году правления короля, которого звали Теодорих. Она является матерью Альберика, сестрой Регентруды и сонаследницей Плектруды. Она владеет землей в Беделингисе.
 В 704 году дочери Иммины монахини Аттала и Роланда передают монастырю Эхтернах свои владения в Беделинге.
 Альберик, сын Аделы и Одо, брат Герлинды, которая владеет виноградниками в местечке Клоттен. В 715 году эти земля находятся во владении герцога Арнульфа, что позволяет предположить родство Арнульфа и Герлинды.
 В начале VIII века настоятельница монастыря в Ноннеберге Регентруда, называется герцогиней Баварии. Она была женой герцога Теудеберта и матерью герцога Хугберта.
 23 июня 720 года Бертрада Прюмская для поминания своих умерших сыновей передала в дар земли, на которых был основан Прюмский монастырь. При дарении также присутствовал её живой сын, Хариберт Лаонский, а также трое других родственников, Бернье, Хродоланда (Роланда) и Тьерри, хотя ряд историков считают этот акт подложным, поскольку он предшествовал образованию монгастыря. В том же году Бертрада, также в присутствии сына, передала земли также аббатству Эхтернах. На этом основании утверждается родство Бертрады и Ирмины д’Эран. Так же во второй раз в их окружении упоминается имя Роланда.
 В XI веке традиция делает Ирмину д’Эран дочерью короля Дагоберта I, сестрой Аделы и Ирмины.

Неопределенности в документах 
В исторических документах существует неопределенности приводящие историков, занимавшихся историей династии, к различным выводам:
 Байдалинго, Беделингис, Беделинг одно и то же место?
 Нет. По мнению ряда историков невозможно дважды передавать одно и то же владение в один и тот же монастырь. Разные владение передают разные люди.
 Да. Владение Беделинген было поделено между родственниками и передавалось постепенно.
 Ирмина и Иммина одно и то же лицо? Адель и Аттала одно и то же лицо?
 Нет. По мнению рядя историков Ирмина упоминается в документах как настоятельница, в то время как Иммина в 704 году упоминается как «посвященная Богу», то есть монахиня.
 Да. Другие историки придерживаются мнения, что «Имминс, посвященная Богу» это сокращение «Имминс посвященная Богу, милостью Божьей настоятельница монастыря» и считают, что Иммина, является неправильным толкованием источников эпохи Меровингов.
 Вопрос Адели и Атталы разрешается ответом на вопрос о её матери.
 О каком короле Теодорихе идет речь в завещании Адели Трирской?
 Теодорих III. Ряд историков придерживаются даты составления завещания в 685 или 686 году. Их утверждения основаны на том, что в 732 или в 733 году упоминаемые в завещании Пипин Геристальский (ок. 635—714) и Альберик (?-720) к этому времени уже мертвы. Из документов же, по мнению этих историков, следует, что они на момент составления завещания живы. К тому же они указывают, что в 686 году Пипин Геристальский является майордомом Австразии.
 Теодорих IV. Другие утверждают, что это не могло произойти ранее 688 года, когда Пипин стал майордомом всех франков. То что в документе не говорится о смерти Пипина они объясняют ошибкой, возникшей при переписи документа в XII веке.

Гипотетические варианты генеалогического древа

Классическая теория 
Эдуард Главичка на основании семантического анализа имен приводит версию генеалогического древа Гугобертидов, считая, что завещание Аделы Трирской было составлено при Теодорихе IV. Эти теория принята многими историками и на этом основании носит название «классической».

Гипотеза Эдуарда де Рокфея 
Эдуард де Рокфей предложил отличную от классической гипотезу генеалогии Гугобертидов. Он посчитал, что завещание Адели Трирской было написано при Теодорихе III, что Ирмина и Иммна это два разных человека. Так же он вернул традицию, по которой Ирмина и Адела Трирская были дочерьми короля Дагоберта I.

Гипотеза Кристиана Сеттипани 
В 1989 году историк Кристиан Сеттипани на основании того, что среди потомков Бертрады Прюмской распространены имена Меровингов (Хариберт и Теодорих (Тьерри)), он предложил свою гипотезу генеалогии Гугобертидов, которая совмещала две предыдущие гипотезы. Так Бертраду Прюмскую, он вслед за де Рокфеем делает дочерью Теодориха III, но написание завещания Аделы Трирской относит ко времени Теодориха IV.

Но в 2000 году Сеттипани предложил несколько иную версию, никак её не обосновав:

Происхождение семьи

Родители Гугоберта 
Наиболее часто встречающиеся имена среди потомков Гугобертидов являются: Гугоберт (производное от Гуго (Хуго)), Адель (Адела), Альберик (Альберих). Эти же имена являются наиболее распространенными в другой средневековой династии, Этихонидов, начиная с герцога Эльзаса Адальриха (попрозвищю Этихо) и его жены Бересвинды. Их дети: Адальберт, Хуго (является дедом другого Хуго и Адели), Этихо (является дедом другого Хуго и Альбериха).

Существует известная взаимосвязь между двумя этими семьями. Старший сын Адальриха Эльзаского Адальберт женат на Герлинде дочери Аделы Трирской, внучке Гугоберта. Но это не объясняет почему вышеназванные имена распространены среди потомков братьев Адальберта. Значит династии должны были быть связаны каким-либо браком ранее. Единственное возможное решение этого вопроса состоит в том, чтобы предположить родственную связь между Гугобертом и женой Этихо, Бересвиндой. Хронологически они могли быть братом и сестрой. Для объяснения почему среди их потомков распространены имена Альберика и Адели следует предположить, что так звали их родителей. В хрониках Эберсхейма, написанных в XIII веке, Бересвинда называется племянницей Святого Легера (ум. в 677 году) и сестрой королевы франков, которой могла быть Химнехильда — жена короля Сигиберта III.

Следуя выводам ономастики Альберих мог быть сыном Хуго, майордома Австразии в 617—623 годах.

В следующем поколении после Гугоберта имя святого Губерта Льежского указывает, что он был в числе ближайшего родственника Гугоберта. Являясь хозяином одних владений что и дочери Гугоберта, Плектруда, Адела и Регентруда, Губерт мог быть сыном, либо, скорее всего, племянником последнего.

Родители Ирмины 
В акте 706 года говорится, что Плектруда жена Пипина Геристальского передали половину владений Эхтернах, а вторую половину владений закрепили за Теодардом, сыном Теотара. Ирмина передала свою половину этих владений монастырю в 697 году. Владения одной землей в одном временной отрезке подразумевает, что отец Ирмины и Теотард были близкими родственниками, возможно братьями. Таким образом объясняется почему Ирмина владела какой-то частью Эстернах, когда были наследники мужского рода — они не были родными.

Муж Ирмины Гугоберт является близким родственником святого Хуберта, который перевёл епископскую кафедру из Маастрихта в Льеж. Одним из его предшественников был святой Теодард Маастрихтский (около 620—668/670). В то время передача епископской кафедры нередко происходила между близкими родственниками. На этом основании Кристиан Сеттипани считают возможным сделать вывод, что Иримина д’Эран является дочерью святого Теодарда.

Епископскую кафедру Маастрихта во временном промежутке между Святым Теодардом и Святым Гумбертом занимал святой Ламберт Маастрихтский (? — 703/708), принадлежавший к династии Робертинов, сын Хродоберта (Роберта) II (около 650 — после 678), граф Нейстрии (678), канцлер короля Хлотаря IIIи жены Доды (Теодрады) (до 659 — после 678). Эту Теодраду предполагают сестрой святого Теодарда и герцога Теотара. Предполагается ещё одна сестра, жена Пантина и мать Ирминтруды, которая унаследовала владения Ирмины д’Эран в Цюльпихе.

Есть предположения, что Ирмина была дочерью короля Дагоберта I и Рагнетруды
 Традиция XI века делает Ирмину дочерью короля Дагоберта I.
 Рагнетруда была наложницей Дагоберта и поэтому Ирмина не упомянута в основных хрониках.
 Имя Ирмины схоже с именем Иммины (Эммы), сестры Дагоберта, жены короя Кента Эдбальда.

Но это слабые аргументы. Кристиан Сеттипани, принявший в 1989 году эту гипотезу, в 1990 году подчеркнул её хрупкость, а 2000 году полностью от неё отказался.

Примечания

Литература 
 Pierre Riché. Les Carolingiens, une famille qui fit l’Europe, Hachette, coll. " Pluriel ", Paris, 1983 (réimpr. 1997), 490 p. — P. tableau généalogique III. — ISBN 2-01-278851-3
 Christian Settipani. Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. — P. 28—29, 38—42, 55—58 et addenda. — ISBN 2-906483-28-1
 Jean-Charles Volkmann. Bien connaître les généalogies des rois de France. — Éditions Gisserot, 1999. — ISBN 2-87747-208-6
 Michel Mourre. Le Petit Mourre. Dictionnaire d’Histoire universelle. — Éditions Bordas, avril 2007. — ISBN 978-2-04-732194-2

Гугобертиды